Принцесса Сомдет Пхрачао Луктэ Чаофа Чулапхон Валайлак Аграраджакумари (), она же принцесса Чулапхон Валайлак (, родилась 4 июля 1957 года) — принцесса Таиланда, младшая дочь короля Рамы IX (Пхумипон Адульядет) и королевы Сирикит. Принцесса известна благодаря большому вкладу в развитие мировой медицины и благотворительной деятельности.

Биография

Научная карьера 
Окончила факультет естественных наук университета Касетсарт в Бангкоке по специальности «органическая химия» с отличием (степень бакалавра). В 1985 году окончила аспирантуру университета Бахидол, получив степень доктора. Ведёт активную научную работу, профессор органической химии (приглашённый преподаватель) университета Махидол, президент Исследовательского института Чулапхон, лауреат медали Эйнштейна ЮНЕСКО за развитие научного сотрудничества (1986). Первая представительница Азии — почётный член Королевского химического общества Великобритании. Президент фонда Чулапхон, председатель рабочей группы по химии натуральных продуктов, председатель Фонда по сохранению и защите природы.

В России 
С 4 по 13 июня 2011 года принцесса Чулапхон посетила Россию, где встретилась с представителями научного сообщества и посетила несколько российских музеев. 6 июня 2011 года принцесса Чулапхон была награждена почетным знаком Института органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН. Во время своего визита принцесса посетила Российскую академию наук, Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева (присвоена почётная учёная степень доктора) и Санкт-Петербургский государственный университет (присвоена почётная учёная степень доктора). Также она является с 2012 года почётным доктором Российского университета дружбы народов (2012).

Семья 
В 1981 году принцесса Чулапхон вышла замуж за вице-маршала ВВС Таиланда Вираюдха Тишьясарина (), простолюдина. Согласно королевским традициям, она должна была лишиться титула принцессы, но получила специальное разрешение от отца (по другой версии, принцессу лишили титула, однако после развода она вернулась в семью и восстановила свой титул). В браке родились две дочери: Её Королевское Высочество Принцесса  (она же принцесса Рибха, род. 1982) и Её Королевское Высочество Принцесса  (принцесса Дита, род. 1984). В настоящее время состоит в отношениях с Чаичон Лочарернкул, профессором медицинского факультета университета Чулалонгкорн, где принцесса Чулапхон изучала эпилептологию.

Почётные степени

Премии

Организации, носящие имя принцессы

География 
 , провинция Накхонситхаммарат
  на реке Нампхром, , провинция Чайяпхум

Образование и наука 
 , Бангкок
 , провинция Накхонситхаммарат

Флора и фауна 
 Рыба  (Vidthayanon & Kottelat, 1990)
 Речной краб Thaipotamon chulabhorn (Naiyanetr, 1993)
 Фаленопсис 'Принцесса Чхулабхорн' = Фаленопсис 'Роза Мива' x  Фаленопсис 'Королева Канди', выращиваются в Королевском ботаническом саду в Перадении (Канди, Шри-Ланка)

Награды

Таиланд 
  Прославленный орден Королевского дома Чакри
  Орден Девяти камней
  Дама Большого Креста ордена Чула Чом Клао (I класс)
  Дама Большой Ленты ордена Белого слона
  Дама Большой Ленты ордена Короны Таиланда
  Дама Большого Креста (1 класса) Величайшего ордена Дирекгунабхорна
  Орден Рамкеерати (специальный класс) — медаль за воспитание бойскаута
  Королевская медаль короля Рамы IX (1 класса)
  Медаль спасателя-добровольца (1 класс)
  Медаль Чакрабари Мала
  Медаль за воспитание бойскаута (1 класс)
  Благодарственная медаль Красного Креста (1 класс)

Зарубежные награды 
 : Дама Ордена Драгоценной короны 1 степени
 : Член ордена Оясви Раянья
 : Дама Большого Креста ордена Оранских-Нассау
 : Большой Крест Почётного ордена За выдающиеся заслуги
 : Дама Большого Креста Ордена Изабеллы Католички
 : Член Королевского Ордена Серафимов
 : Дама Большого Креста Королевского Викторианского ордена

Предки

Примечания

Ссылки 
 The Royal Family | Chulabhorn 
 H.R.H. Princess Chulabhorn Receives International Research Award 

Династия Чакри
Учёные Таиланда
Принцессы Таиланда